Lejdström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Lejdström (1872–1922), svensk operasångare
 Nanny Lejdström (1874–1959), svensk musikpedagog
 Oscar Lejdström (1858–1926), svensk operasångare
 Thomas Lejdström (född 1962), svensk simmare

Svenska efternamn